Натуральне число 1904
 1904 рік до нашої ери
 1904 рік нашої ери